Аргамако́в — русская фамилия.

Аргамаковы — русский дворянский род.

Известные носители 
 Аргамаков, Александр Васильевич (1776—1833) — русский поэт.
 Аргамаков, Алексей Михайлович  (1711—1757) — первый директор Московского университета, один из зачинателей московского масонства.
 
 
 Аргамаков, Константин Фёдорович (1836—1907) — комендант Свеаборга, генерал-лейтенант, действительный тайный советник.
 Аргамаков, Михаил Михайлович — стольник, сподвижник Петра Великого.
 
 Аргамаков, Юрий Александрович (1940—2012) — российский гитарист, музыкальный педагог.

Примечания